Yves Ramette peut faire référence à :
 Yves Ramette, né en 1921, un compositeur français.
 Yves Ramette, né en 1950, directeur général du Gestionnaire d’Infrastructure ferroviaires unifié (GIU) en Île-de-France et administrateur de l'entreprise Cdg Express Etudes.

Références